Дре може да се односи на:

 Дре (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Дре (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Грофовија Дре